Лаура Бенц (; , Клотен) — швейцарская хоккеистка. Игрок сборной Швейцарии по хоккею. Амплуа — Защитник. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года. Участница двух олимпийских игр 2010—2014 годов. На начало 2014 года на клубном уровне играет за команду Цюрих Лайонс в чемпионате Швейцарии.

Сестра-близнец другой хоккеистки и партнера по сборной Швейцарии — Сары Бенц.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте eurohockey.com
 Профиль на официальном сайте Олимпийских игр 2014

Хоккеистки Швейцарии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года